Die Chennai Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Chennai. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 12. bis 18. September 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Chennai Open 2022 fand vom 10. bis 11. September 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Chennai